ФИДЕ Гран При 2012–13 је била серија од шест шаховских турнира који су чинили део квалификационог циклуса за Меч за звање шампиона света у шаху 2014.. Веселин Топалов је завршио први, а Шакријар Мамеђаров други у укупном пласману. Обојица су се стога квалификовала за Турнир кандидата за светско првенство у шаху 2014|2014.

Формат 
Осамнаест најбољих играча је одабрано да се такмиче на овим турнирима. Сваки играч се слаже и уговориће учешће на четири од ових шест турнира.

Сваки турнир је са по 12 играча, који играју сваки са сваким. Ово је промена у односу на прошли циклус када је на турнирима било по 14 играча. У сваком колу играчи су освојили 1 поен за победу, ½ поена за нерешено и 0 за пораз. Поени за Гран При су затим подељени према позицији сваког играча на турниру: 170 Гранд при поена за прво место, 140 за друго место, 110 за треће место, а затим 90 до 10 поена у корацима од 10. У случају нерешеног резултата у поенима, бодове Гран прија равномерно деле изједначени играчи. Рачунају се само три најбоља турнирска резултата сваког играча. Играч са највише Гранд при поена је победник.

Играчи и квалификација

Три најбоље рангирана играча на листи ФИДЕ рејтинга су одлучила да не учествују у Гранд прију. То су светски број 1 Магнус Карлсен, 2008/2010 Гранд при победник Левон Аронијан и бивши светски шампион Владимир Крамник. Светски шампион Вишванатан Ананд је такође одбио учешће. На неколико начина су се квалификовали следећи шахисти:

Новчана награда и Гран при бодови

Новчана награда је 170.000 € по појединачном Гран приу и 420.000 € за свеукупни Гран при.

Победници 

Трећа етапа Гран прија је првобитно требало да се одржи у Лисабону, Португал.

Четврта етапа Гран прија првобитно је требало да се одржи у Мадриду, Шпанија.

Пета етапа Гран прија првобитно је требало да се одржи у Берлину, Немачка.

Гран при 2012/2013 поредак

Гран при бодови подебљани означавају победу на турниру. Број у загради је најгори резултат играча од четири турнира и не додаје се укупном скору.

Веселин Топалов је завршио као први, а Шакријар Мамеђаров је био други у укупном пласману. Тако су се њих двојица квалификовали на Турнир кандидата за 2014..

Карјакин и Свидлер су се квалификовали на турнир кандидата другим путевима, па су приказани светло зеленом бојом.

Референце

Спољашње везе 
 Официални сајт FIDE Grand Prix
 Онлајн приказ партија
 ФИДЕ Гран при 2012/2013: Регулатива

Светски шампионат у шаху
Шах
Спорт у 2012.
Спорт у 2013.
Спорт у Лондону
Спорт у Солуну
Спорт у Ташкенту
Спорт у Паризу
Спорт у Цугу
Спорт у Пекингу
ФИДЕ Гран при
ФИДЕ Гран при 2012/2013